Le mot Planck peut renvoyer à :
 Max Planck (1858-1947), un physicien allemand. Plusieurs notions lui sont rattachées :
 constante de Planck, une constante fondamentale qui intervient en mécanique quantique ;
 constante de Planck réduite, une constante fondamentale dérivée de la précédente ;
 relation de Planck-Einstein, une relation de base de la mécanique quantique traduisant le modèle corpusculaire de la lumière,
 loi de Planck, une loi physique qui décrit l'émission d'un corps noir ;
 unités de Planck, un système d'unités de mesure déterminées à partir des constantes fondamentales G (constante de gravitation), c (célérité de la lumière dans le vide) et h (constante de Planck) ;
 ère de Planck, une période de l'histoire de l'univers qui nécessite, pour la décrire, de faire appel à une théorie de la gravitation quantique ;
 particule de Planck, une particule dont le rayon de Schwarzschild est de l'ordre de sa longueur d'onde de Compton ;
 médaille Max-Planck, un prix scientifique allemand, décerné tous les ans ;
 Planck, nom d'un satellite artificiel de l'Agence spatiale européenne lancé en  ;
 société Max-Planck, un organisme de recherche scientifique allemand dont les différents centres sont répartis sur tout le pays ;
 Planck, un des plus grands cratères d'impact situés sur la face cachée de la Lune ;
 fonction de Planck, une fonction caractéristique employée en thermodynamique ;
 principe de Planck, un concept de la sociologie de la connaissance scientifique ;
 Erwin Planck (1893-1945, exécuté par les nazis), quatrième et dernier enfant de Max Planck, était un homme politique allemand et un résistant au Troisième Reich ;
 Robert H. Planck (1902-1971) est un directeur américain de la photographie pour le cinéma américain.